Заулки — деревня в составе Кущапинского сельского поселения Кадомского района Рязанской области.

Впервые деревня упоминается в 1630 году.

География 
Деревня находится в 14 км к северо-востоку от Кадома, в 185 км к востоку от Рязани и в 55 км к юго-западу от Сарова. В 2 км к западу от деревни протекает река Мокша, в 2 км к северу и востоку проходит граница с Мордовией.

В село идёт тупиковая автодорога местного значения Кадом — Заулки.

Население

Достопримечательности 
В деревне есть часовня иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» и памятник односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Кадомского района